Voici la liste des princes de Dubrovitsa, en Russie.

Princes de Dubrovitsa 
 Gleb Iurievich (de 1182 à 1190)
 Aleksandr Glebovich, fils de Gleb Iurievich, mort au combat en 1123

Notes et références 

Dubrovitsa